Проприя:

 Проприя — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сержипи.
 Проприя — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сержипи.